Bass har flere betydninger:

 Lance Bass - amerikansk sanger, skuespiller, film- og tv-producer og forfatter
 Richard Bass - tidligere bjergbestiger og nuværende ejer af ski- og bjergbestigningsresortet Snowbird
 Sam Bass - togrøver og lovløs i Det Vilde Vesten
 Saul Bass - en amerikansk grafisk designer og filmskaber